

Baraúna est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Baraúna est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte

Homonymie de toponyme